Rönnträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Rönnträsket (Degerfors socken, Västerbotten, 712897-165905), sjö i Lycksele kommun och Vindelns kommun,  (28,1 ha)
Rönnträsket (Degerfors socken, Västerbotten, 715329-168020), sjö i Vindelns kommun,  (33,4 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn